Acorralado, en cine, puede referirse a:

 Acorralado (Cornered; 1945), película de Edward Dmytryk.
 Acorralado (Le dos au mur; 1958), película de Édouard Molinaro.
 Acorralado o Rambo (First Blood; 1982), película de Ted Kotcheff.
 Acorralado (Thunder; 1983), película de Fabrizio De Angelis.
 Acorralado (1984), película de Rafael Villaseñor Kuri.

Asimismo, Acorralada, en cine y televisión, puede hacer referencia a:

 Acorralada (1953), película de Julio Rossi.
 Acorralada (Scorned; 1994), película de Andrew Stevens.
 Acorralada (Trapped; 2002), película de Luis Mandoki.
 Acorralada (A Woman Hunted; 2003), película de Morrie Ruvinsky.
 Acorralada (2007), telenovela de Univision Network/Venevisión.

Además, Acorralados, también en cine y televisión, puede referirse a:

 Acorralados (1976), película de Alfredo B. Crevenna.
 Acorralados (Butterfly on a Wheel; 2007), película de Mike Barker.
 Acorralados (2011), película de Julio Bove.
 Acorralados (2011), programa español de telerrealidad.